Sono in genere compresi fra gli autoservizi, i servizi di:
Taxi
Noleggio con conducente
Trasporto pubblico locale